Section Genius, série télévisée américaine
 Saison 1 de Section Genius, épisodes de la première saison de Section Genius 
 Saison 2 de Section Genius, épisodes de la deuxième saison de la série télévisée
 Saison 3 de Section Genius, épisodes de la troisième saison de la série télévisée

Voir aussi